FK eller Fk kan syfta på:

 FK – landskod för Falklandsöarna
 FK – inom kalkylering kostnader som inte varierar med antalet producerade enheter, se fast kostnad
 FK – en förkortning för fotbollsklubb, se Idrottsförening
 FK – F = Cu, fåtrådig, K = PVC, se elkabel
 FK  – en revolutionär marxistisk organisation, se Förbundet Kommunist
 FK – ett indirekt valt överhus till den tvåkammarriksdag som Sverige hade åren 1867–1970, se Första kammaren
 FK - förkortning av Försäkringskassan
 FK - förkortning av filosofie kandidat
 fk – den lägsta officersgraden, se fänrik
 .fk – nationell toppdomän för Falklandsöarna